Пространство Lp — пространства измеримых функций
 Lineage II — фэнтезийная массовая многопользовательская ролевая интернет-игра (MMORPG)
 L2 — обозначение второй точки Лагранжа
 Кэш L2 — второй уровень кэша микропроцессоров
 Двухцилиндровые двигатели (l2)
 L2 — псевдоним операционной системы EUMEL
 Канальный уровень — второй уровень сетевой модели OSI